

Musica 
 Vultures – album degli Smile Empty Soul del 2006
 Vultures – album dei To Kill del 2006
 Vultures – album degli AxeWound del 2012
 Vultures – album dei Dozer del 2013
 Vultures – singolo degli Asking Alexandria del 2019
 Vultures – uno dei gruppi musicali di Joe Strummer

Altro 
 Vultures – videogioco del 1983

Pagine correlate 
 Vulture (disambigua)